Moringa är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Moringa är enda släktet i familjen pepparrotsträdsväxter. 
 
Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tvåhjärtbladiga blomväxter
Moringa